Diafounou peut aussi faire référence à :
 Diafouanou, commune rurale du Burkina Faso dans le département de Tansarga 
Diafounou Diongaga, commune du Mali dans le cercle de Yélimané 
 Diafoumou Gory, commune du Mali, dans le cercle de Yélimané 

Homonymie de titre